

Волянський потік (притока Топлі)
 Волянський потік (притока Ториси)